Joannis se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Joseph de Joannis
 Leon de Joannis